Werner Schramm kan syfta på:

* Werner Schramm (1898–1970), tysk målare
 Werner Schramm (1933–2004), tysk evangelisk teolog